Спи́сок мосто́в Кургана — перечень всех стационарных мостовых сооружений (виадуков, железнодорожных, автомобильных, пешеходных) во всех районах города Кургана, Россия.

Путепроводы над железными дорогами 
 Путепровод ЖБИ (Курган)
 Некрасовский мост (Курган) (через Транссиб)
 2-й Бурова-Петровский мост (через Транссиб)
 Чеховский (Галкинский) мост
 3-й Бурова-Петровский мост (в районе ОАО "АК "Корвет")
Путепровод в п.Керамзитный
Путепровод над ж.д  Курган - Екатеринбург на федеральной автомобильной трассе " Байкал".
Пешеходный мосты для перехода над ж.д.
1.В районе центрального вокзала,соединяет :( центр города-п.Северный.  2. В районе парка"З" ст. Курган(п.Западный-ул.Акмолинская) 3.В районе парка "К" ст.Курган(п.Энергетиков-промзона ) .

Железнодорожные мосты

на реке Тобол 
 Тобольный железнодорожный мост (Курган)

на речке Чёрная 
 (ул. Мостостроителей)

над автомобильной дорогой 
 (в районе памятника 25-му учебному танковому полку)
 (ул. Куйбышева — ул. Гагарина)
над водяной протокой перед парком "К" станции Курган со стороны станции Веденское. 
Над подземным  проездом , соединяющий микрорайон Заозерный с объездной дорогой.
В ЦПКиО над Битевкой(старицей реки Тобол).Детская железная дорога.
Мост на ж.д над ж.д в районе ст.Утяк.Соединяются две ж.д.Курган -Петропавловск и Курган -Пески Целинные.Формально находится в черте города.Обычная ж. д. развязка.

Автомобильные мосты на реке Тобол 
 Омский мост (Курган) (автодорога М-51 «Байкал»)
 (ул. Крупской)
 1-й Бурова-Петровский мост (ул. Бурова-Петрова)
 Мост-плотина (Курган) (ул. Ленина — шоссе Тюнина)
 Кировский мост (Курган) (ул. Кирова)
Автомобильный мост над протокой на шоссе Тюнина на автодороге, соединяющей центр города с п.Увал.
Автомобильный мост над  притоком р.Тобол на автодороге ,соединяющий центр города с федеральной трассой "Байкал" в районе аэропорта.

Пешеходные подвесные мосты на реке Тобол 
 Подвесной мост в Вороновке (Курган) (ул. Ялуторовская)
 Подвесной мост в Западном посёлке (Курган) (ул. Профсоюзная)
Просто пешеходные мосты.В Центральном Парке Культуры и Отдыха.Над старицей реки Тобол-Битевкой. Всего 3 моста. Достаточно широкие. Иногда используются для проезда технологической техники.

Мосты на речке Чёрная 
 (Карчевская роща - Торфяники)
 (ул. Мостостроителей)
 (ул. Комиссаров)
 (пр. М. Голикова)
 (автодорога Курган - Шадринск)
 (КМЗ - Рябково)
 (ул. Пестеля)
 (ул. Чернореченская)
 (ул. Братская)
 Мост возле ЦКД "Спутник" (ул. Карбышева)
 Мост возле ЦКД "Спутник"
 (ул. Димитрова)
 (ул. Малиновского)
 (ул. Добролюбова)
 (ул. Анфиногенова - ул. Ползунова)
 (автодорога М-51 "Байкал")

Мост через оз. Новосеверное 
 (ул. Рябковская)

Мосты

Курган
Курган